Horologium může znamenat:

 hodiny (lat.)
 orloj
 Horologium Oscillatorium – spis Christiaana Huygense věnovaný kyvadlovým hodinám
 Souhvězdí Hodin (Horologium Pendulum či Horologium Oscillatorium)

Související články 
 Horologion
 Horologie

Externí odkazy